Doulou peut désigner :
Doulou, la commune du Burkina Faso ;
Le Doulou, une rivière française affluent du Lot.
La Doulou est un ouvrage posthume (1929) d'Alphonse Daudet.
Doulou (en musique) est le second album du groupe camerounais Macase, sorti en 2002.